Guangzhou Fuli Zuqiu Julebu – società calcistica cinese 
 Fuli – comune di Taiwan nella provincia di Taiwan 
 Wang Fuli – attrice cinese